Příjmení Čáp nosí více různých osobností:

 Bohuslav Čáp (1925–1997) – český herec
 Filip Čáp – český herec
 František Čáp (rozcestník), vícero nositelů
 Jan Čáp (1906–1944) – český pedagog, vlastenec
 Jan Čáp (1925–2001) – český psycholog, vysokoškolský pedagog, vědec
 Jan Čáp (herec v televizní inscenaci Bohyně krásy z roku 1984)
 Josef Čáp, vícero nositelů
 Petr Čáp (* 1942) – český klarinetista
 Růžena Čápová viz Růžena Svobodová – česká spisovatelka
 Tomáš Čáp (* 1978) – český fotbalista
 Vladimír Čáp (* 1976) – český fotbalista
 Vladislav Čáp (1926–2001) – český krasobruslař a elektrotechnik
 Zdeněk Čáp (* 1992) – český hokejista

Čáp je také pseudonymem těchto osobností:
 K. B. Čáp-Klatovský, vl. jm. Karel Boleslav Štorch (1812–1868), obrozenecký novinář a spisovatel

Externí odkazy 
 

Česká příjmení